Гари може да се отнася за:
 Гари, село в Република Македония
 Гари (езеро), Канада
 Хора
 Лорейн Гари (р. 1937), американска актриса
 Ромен Гари (1914-1980), френски писател